Petzold (o Petzoldt) è un cognome tedesco e può riferirsi a:

 Christian Petzold (1677-1733), compositore e organista tedesco
 Christian Petzold (1960), regista tedesco
 Eduard Petzold (1815-1891), giardiniere paesaggista tedesco
 Johann Christoph Pezel (o Petzold) (1639-1694),
 Maik Petzold (1978), atleta tedesco